Abonyi Lajos (1833–1898) író, földbirtokos
 Abonyi Lajos (1900–1978) állatorvos, kinológus